Bugatti Veyron EB16.4, een auto van Bugatti vernoemd naar Pierre Veyron
 Pierre Veyron, een coureur die van 1933 tot 1953 actief was
 Veyron (rivier), een rivier in Zwitserland